Nõmmküla (Muhu), een plaats in de Estlandse gemeente Muhu, provincie Saaremaa
 Nõmmküla (Rapla), een plaats in de Estlandse gemeente Rapla, provincie Raplamaa
 Nõmmküla (Tapa), een plaats in de Estlandse gemeente Tapa, provincie Lääne-Virumaa
 Nõmmküla (Väike-Maarja), een plaats in de Estlandse gemeente Väike-Maarja, provincie Lääne-Virumaa